John Lindroth ist der Name folgender Personen:

* John Lindroth (Turner) (Johan Hjalmar Lindroth; 1883–1960), finnischer Turner 
 John Lindroth (Leichtathlet) (1906–1974), finnischer Stabhochspringer